Дивац може бити:

 Владе Дивац, бивши југословенски и српски кошаркаш
 Недељко Дивац, биолог и политичар